Нижче наведено список населених пунктів повіту Селаж, Румунія.

Селаж